Reformierter Friedhof steht für:

 Reformierter Friedhof (Braunschweig), eine unter Denkmalschutz stehende Begräbnisstätte in Braunschweig
 Reformierter Friedhof (Erlangen), einen Friedhof in Erlangen
 Reformierter Friedhof Hochstraße (Wuppertal), einen der drei Friedhöfe an der Hochstraße im Wuppertaler Stadtteil Elberfeld
 Reformierter und lutherischer Friedhof Paradiesstraße (Düren), eine unter Denkmalschutz stehende Begräbnisstätte in Düren
Reformierter Friedhof Staubenthaler Straße  Wuppertal-Ronsdorf